Johan Ericson
Leif Ericson
Ericson (Nebraska)

Ou ainda:
Ericsson

Desambiguação